Le monastère Notre-Dame de la Gloire Dieu dit monastère de Bethléem des Voirons est un monastère situé sur la montagne des Voirons, sur la commune de Boëge, dans le département de la Haute-Savoie.

Historique 
Le site des Voirons était déjà un lieu culte pour les Allobroges et les Romains. C'est le seigneur Louis de Langin qui fonde la première chapelle, au . Celle-ci accueille la Vierge noire, appelée aussi Notre Dame des Voirons. La chapelle, devenue par la suite lieu de pèlerinage, accueille Saint François de Sales en 1595. À la suite d'un incendie, la Vierge noire est aujourd'hui conservée dans l'église de Boëge. 

C'est en 1967 que les premières Sœurs de Bethléem s'installent aux Voirons, elles sont aujourd'hui une centaine. Le monastère est construit à la fin des années 1980, et inauguré au début des années 1990. Il est ouvert pour les retraitantes. Il comporte une boutique, pour les touristes.

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 
 .

Articles connexes 
 Chapelle Notre-Dame-des-Voirons de Boëge
 Famille monastique de Bethléem, de l'Assomption de la Vierge et de saint Bruno

Liens externes 

 La Vierge Noire des Voirons (écrit le ) sur le site hirminte.free.fr.

Abbaye catholique
Vallée Verte
Famille monastique de Bethléem